Les Femmes d'Alger est le titre de plusieurs œuvres :
 Femmes d'Alger dans leur appartement, tableau d'Eugène Delacroix (1834)
 Femmes d'Alger dans leur intérieur, tableau d'Eugène Delacroix (1849)
 Les Femmes d'Alger, série de tableaux de Pablo Picasso (1955)